«Вестник Минского губернского Комиссара» — ежедневная газета, официальный орган Минского губернского комиссара Временного правительства. Выходила 9 (22) марта — 19 декабря 1917 г. (1 января 1918) в Минске на русском языке (вместо «минских губернских Ведомостей»). С № 33 называлась «Вестник Минского губернского комиссариата». Редакторы: И. М. Багданав, с 31 марта В. И. Самойло. Бесплатно распространялась среди работников местных властей и подписчиков предварительной газеты. Проводила политику Временного правительства, все постановления которого печатала под рубрикой «Действия правительства». На её страницах выступали представители политических партий и организаций, в том числе и белорусских («От белорусской комитета», «День белорусского значка»). Все события и материалы отражались в общедемократических направлении и способствовали консолидации общества. В то же время национальное движение рассматривался с великорусского позиций. В послеоктябрьский период проводила антибольшевистскую политику, основное место в ней занимали материалы, посвященные собраниях. Постановлением СНК Западной области и фронта выход газеты приостановлен по причине упразднения губернского комиссариата. Подписчики к 1 (13) января 1918 г. получали новое издание — «Советская правда».

Ссылки 
 Сяменчык, М.А. «Вестник Минского губернского комиссариата» / М.А.Сяменчык // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 2. Беліцк — Гімн / БелЭн; Рэдкал.: Б.І.Сачанка (гал. рэд.) і інш.; Маст. Э.Э.Жакевіч. — Мн.: БелЭн, 1994. — 537 с.: іл. – С. 253. — ISBN 5-85700-142-0.
 Вечерний Минск: Из старых газет, журналов, книг
 Минск–ретро: Из старых газет, журналов, книг:

Газеты Минска